

Geografia 
 Francia
 Saint-Vincent – comune francese nel dipartimento dell'Alta Garonna, nella regione del Midi-Pirenei
 Saint-Vincent –  comune francese nel dipartimento dell'Alta Loira della regione dell'Alvernia
 Saint-Vincent –  comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia
 Saint-Vincent – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione dell'Aquitania
 Saint-Vincent – comune francesenel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione del Midi-Pirenei

 Italia
 Saint-Vincent – comune italiano in Valle d'Aosta

 Saint Vincent e Grenadine
 Saint Vincent – isola dello stato di Saint Vincent e Grenadine
 Australia
 Golfo St Vincent – golfo nell'Australia meridionale

Altro 
 Premio Saint-Vincent per il giornalismo – premio giornalistico italiano
  Festival di Saint-Vincent – nome con cui è stato anche noto il festival canoro Un disco per l'estate, le cui serate finali si svolgevano a Saint-Vincent

Pagine correlate
 St. Vincent